Rush Creek ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rush Creek (Marin County), Kalifornien
 Rush Creek (Mono County), Kalifornien
 Rush Creek Township, Fairfield County, Ohio

Flüsse in den Vereinigten Staaten:
 Rush Creek (Sugar Creek, Indiana), Fluss im Parke County, Bundesstaat Indiana  
 Rush Creek (Iowa), Fluss im Monona County, Bundesstaat Iowa  
 Rush Creek (Fresno County), Fluss im Fresno County, Bundesstaat Kalifornien 
 Rush Creek (Sandy Creek, Kansas), Fluss im Alfalfa County, Bundesstaat Kansas